Latijnse kerkvaders, zie Patristiek
 Filosofen uit het oude Rome (zie Antieke filosofie, specifiek het gedeelte over Romeinse filosofen)
 Filosofen van latere tijd die in het Latijn schreven, zoals:
 christelijke filosofen die leefden in de middeleeuwen
 sommige filosofen die in de vroegmoderne tijd leefden